Font de la Vall (Castellcir)
 Font de la Vall (Montllobar)
 Font de la Vall (Llers)